Po-k’o-ta Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bogda Shan, bergskedja, Xinjiang, 
 Bogda Feng (bergstopp i Kina), Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar